Martín Fierro kan syfta på följande:

Antarktis 

 Cordón Martín Fierro, 
 Nunatak Martín Fierro,

Övrigt
 El Gaucho Martín Fierro , en episk dikt av argentinaren José Hernández.
 Martín Fierro är en typ av sötsak som består av ost och skivbar sylt. Den är vanligt förekommande i bland annat i Argentina, Brasilien, Colombia, Kuba, Spanien, Mexiko, Paraguay och Uruguay. Sylten görs bland annat av kvitten, guava eller sötpotatis. 

Robotskapade Antarktisförgreningar